De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1932-1935 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 29 juli 1932. De zittingsperiode ging in op 20 september 1932 en liep af op 16 september 1935.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 29 juli 1932

RKSP (16 zetels)
Willem Maria van Lanschot, fractievoorzitter
Henri Blomjous
Adrianus Cornelis de Bruijn
Joan Nicolaas Jozef Eduard Heerkens Thijssen
Joseph Johan Wilhelm IJsselmuiden
François Isidore Joseph Janssen
Carolus Hubertus Josephus Alphonsus Janssen de Limpens
Petrus Willebrordus de Jong
George Alphonse Hubert Michiels van Kessenich
Franciscus Lambertus Deodatus Nivard
Henk Ruijter
Alexander van Sasse van Ysselt
Antonius Johannes Schoemaker
Jos Serrarens
Alphonsus Maria Antonius Aloysius Steger
Michiel Visser

SDAP (11 zetels)
Floor Wibaut, fractievoorzitter
Piet Danz
Louis Hermans
Maup Mendels
Piet Moltmaker
Frans Ossendorp
Jan Oudegeest
Henri Polak
Carry Pothuis-Smit
Eltjo Rugge
Arie de Zeeuw

CHU (7 zetels)
Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman, fractievoorzitter
Nicolaas Charles de Gijselaar
Joannes ter Haar
Abraham van der Hoeven
Rommert Pollema
Jan Willem Jacobus de Vos van Steenwijk
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk

ARP (6 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Paul Briët
Schelto van Citters
Pieter Diepenhorst
Aart Anton de Veer
Willem de Vlugt

Vrijheidsbond (6 zetels)
Dirk Fock, fractievoorzitter
Samuel van den Bergh
Pieter Droogleever Fortuyn
Joan Gelderman
Jan Koster
Harm Smeenge

VDB (4 zetels)
David van Embden, fractievoorzitter
Roelof Kranenburg
Marcus Slingenberg
Jan Westerdijk

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 29 juli 1932 werden 25 Eerste Kamerleden verkozen in de kiesgroepen II en IV. 
 Carolus Hubertus Josephus Alphonsus Janssen de Limpens (RKSP) kwam op 20 september dat jaar in de Eerste Kamer als opvolger van Oscar Maria Franciscus Haffmans, die op 22 juni 1932 ontslag had genomen.

Tussentijdse mutaties

1932 
 12 december: Aart Anton de Veer (ARP) overleed. Op 25 januari 1933 werd Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijck in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1933 
 9 mei: Joseph Johan Wilhelm IJsselmuiden (RKSP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 18 juli dat jaar werd Jan Andriessen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 8 september: Jan Koster (Vrijheidsbond) vertrok uit de Eerste Kamer wegens gezondheidsproblemen. Op 24 oktober dat jaar werd Hendrik Johan Knottenbelt in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1934 
 7 februari: Jan Westerdijk (VDB) overleed. Op 24 april dat jaar werd Jan Marie Lucas Otten in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1935 
 27 februari: Jan Willem Jacobus de Vos van Steenwijk (CHU) vertrok uit de Eerste Kamer. Op 14 maart dat jaar werd Gualthérus Kolff in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 9 mei: Harm Smeenge (Vrijheidsbond) overleed. Op 10 september dat jaar werd Anthon Gerrit Æmile van Rappard in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 31 juli: Marcus Slingenberg (VDB) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Sociale Zaken in het kabinet-Colijn IV. Willem Hendrik Martinus Werker werd verkozen als zijn opvolger, maar werd deze zittingsperiode niet meer geïnstalleerd.

1932-1935
Nederlandse politiek in 1932
Nederlandse politiek in 1933
Nederlandse politiek in 1935